Olleschau je německý název českých sídel:
 Olšany (okres Šumperk) – obec v okrese Šumperk
 Oleška (vojenský újezd Hradiště) – zaniklá obec v Doupovských horách

Německé názvy sídel v Česku